Il doppio del torneo di tennis Hart Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Nikola Frankova e Tereza Smitková che hanno battuto in finale Justyna Jegiołka e Diāna Marcinkēviča 6-1, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Justyna Jegiołka /  Diāna Marcinkēviča (finale)
 Nikola Frankova /  Tereza Smitková (Campionesse)

 Alice Balducci /  Giulia Gatto-Monticone (quarti di finale)
 Martina Borecka /  Katerina Kramperova (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hart Open 2013